Limnocharis peut désigner :
 le genre Limnocharis de la famille des Limnocharitaceae (une famille de plantes monocotylédones)
 un synonyme du genre d'anoures Crossodactylus Duméril & Bibron, 1841

Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)
Hylodidae